Maryna Bech-Romančuk – lunghista ucraina
 Mychajlo Romančuk – nuotatore ucraino
 Roman Romančuk – pugile ucraino naturalizzato russo
 Taras Romančuk – calciatore ucraino naturalizzato polacco

Pagine correlate 
  Oleksandr Romančuk